Zuidzijde (Bodegraven-Reeuwijk) — aldeia dos Países Baixos, na província da Holanda do Sul
 Zuidzijde (Goeree-Overflakkee) — aldeia dos Países Baixos, na província da Holanda do Sul
 Zuidzijde (Korendijk) — aldeia dos Países Baixos, na província da Holanda do Sul

Desambiguações de topônimos